Ukraiński Komitet Centralny w Polsce – ukraińska organizacja społeczna i charytatywna w II Rzeczypospolitej (1921–39)
 Ukraiński Komitet Centralny – organizacja reprezentująca Ukraińców w Generalnym Gubernatorstwie podczas okupacji niemieckiej (1939–45)